Aronoff ist der Familienname folgender Personen:
 Eve Aronoff (* 1963), US-amerikanische Judoka
 Kenny Aronoff (* 1953), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Mark Aronoff (* 1949), US-amerikanischer Sprachmorphologe und Hochschullehrer
 Max Aronoff (1905–1981), kanadischer Bratschist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Aronov
 Aronow